India
 Pipariya – città del distretto di Hoshangabad, Madhya Pradesh
 Pipariya – città del distretto di Jabalpur, Madhya Pradesh